În fonetică, se numesc consoane alveolare acele consoane pronunțate cu partea anterioară a limbii în zona alveolelor incisivilor superiori; ele reprezintă una din categoriile de sunete clasificate după locul de articulare.

În funcție de definiția dată noțiunii de loc de articulare o serie de consoane se pot include fie în această clasă, fie în clasa consoanelor dentale. Astfel cele mai multe lucrări de fonetică a limbilor romanice afirmă că seria de consoane , , , , , , , ,  sînt consoane dentale sau alveolo-dentale. Fonetica modernă tinde să prefere clasificarea lor drept consoane alveolare.

În limba română standard există șapte consoane din această categorie:

: consoană oclusivă alveolară surdă;
: consoană oclusivă alveolară sonoră;
: consoană africată alveolară surdă;
: consoană africată alveolară sonoră;
: consoană fricativă alveolară surdă;
: consoană fricativă alveolară sonoră;
: consoană vibrantă alveolară;
: consoană sonantă laterală alveolară;
: consoană nazală alveolară;

Referințe

Alveolară, Consoană